Lishi bezeichnet:

 Lishi (离石区), Stadtbezirk von Lüliang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Lishi (Dingnan) (历市镇), Großgemeinde im Kreis Dingnan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lishi (Heping) (礼士镇), Großgemeinde im Kreis Heping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lishi (Jiangjin) (李市镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangjin der chinesischen Stadt Chongqing
 Lishi (Longchang) (李市镇), Großgemeinde der Stadt Longchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lishi (Shayang) (李市镇), Großgemeinde im Kreis Shayang in der chinesischen Provinz Hubei
 Lishi (Zhenjiang) (犁市镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhenjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lishi (Wanghua) (李石街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Wanghua in der chinesischen Provinz Liaoning